Okonin (gromada w powiecie grudziądzkim)
 Okonin (gromada w powiecie ropczyckim)